Monasterio de la Madre de Dios puede referirse a:
Cualquier monasterio bajo la advocación de la Madre de Dios
Monasterios en España:
 Monasterio de la Madre de Dios, en Lerma (provincia de Burgos), de los dominicos. Actualmente desacralizado.
 Monasterio de la Madre de Dios, en Burgos, de monjas agustinas ermitañas. 
 Monasterio de la Madre de Dios, en Granada, de las comendadoras de Santiago.
 Monasterio de la Madre de Dios, en Buenafuente del Sistal, Olmeda de Cobeta (provincia de Guadalajara), del Císter.
 Monasterio de la Madre de Dios, en Olmedo (provincia de Valladolid), de las dominicas.
Monasterios en otros países:
 Tsivilsk#Monasterio de la Madre de Dios de Tijvin.

Notas

Véase también
 Convento de la Madre de Dios

Monasterios